Die IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft 2019 war ein Snookerturnier, das vom 5. bis 8. Juli 2019 im Pingdu Olympic Sports Center in der chinesischen Stadt Qingdao stattfand. Es war die fünfte Austragung der vom Amateurweltverband IBSF veranstalteten Weltmeisterschaft für U18-Junioren.

Sieger wurde der Chinese Jiang Jun der im Finale seinen Landsmann Gao Yang mit 5:2 schlug. Gao spielte zudem in der Runde der letzten 21 gegen den Russen Mikhail Terekhov das mit 121 Punkten höchste Break des Turniers.

Aus Deutschland konnte sich niemand für das Turnier qualifizieren, da kein Spieler das Viertelfinale der U18-EM erreicht hatte. Auch aus den anderen deutschsprachigen Ländern nahmen keine Spieler teil.

Modus 
Die 35 Teilnehmer wurden in 7 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde, wobei die elf besten Spieler der Gruppenphase ein Freilos erhielten.

Finalrunde

Runde der letzten 21 

|}

Achtelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
Während des Turniers spielten fünf Spieler insgesamt sechs Century Breaks.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2019
Snookerveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Qingdao
Billardturnier in der Volksrepublik China